Флаг внутригородского муниципального образования поселение «Мосрентген» в городе Москве — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 4 февраля 2006 года как флаг муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» Ленинского муниципального района Московской области (с 1 июля 2012 года — внутригородское муниципальное образование поселение «Мосрентген» в городе Москве) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2176.

Флаг муниципального образования составлен по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг сельского поселения „Мосрентген“ представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с синей полосой в 2/9 полотнища у древка; посередине красной части полотнища — белый грифон с тремя мечами из герба сельского поселения, на полосе — жёлтый крест и белая подкова».

Обоснование символики 
Становление и развитие территории муниципального образования сельского поселения «Мосрентген» связаны с деятельностью служилого дворянина Максима Фёдоровича Стрешнева, получившего эти земли в 1628 году в награду за участие в освобождении Москвы от польских интервентов.

Изображение жёлтого (золотого) креста и белой (серебряной) подковы из герба Стрешневых подчёркивают геральдическую и историческую преемственность.

Белый грифон с жёлтыми глазами, клювом, языком и когтями аллегорически показывает тесную связь муниципального образования с гвардейской Севастопольской Краснознамённой мотострелковой дивизией. Изображение грифона перекликается с гербом города Севастополя.

Белые мечи в лапах грифона символизируют надёжную защиту Отечества в прошлом, настоящем и будущем.

Красный цвет — символ мужества, воинской доблести, силы.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Примечания